As  Suites à Buffon  tem como título completo  "Suites à Buffon formant avec les œuvres de cet auteur un cours complet d'histoire naturelle embrassant les trois règnes de la nature, confié aux plus célèbres naturalistes et habiles écrivains". 

Esta obra é um extenso trabalho de 89 volumes sobre história natural da editora  parisiense Roret, publicado entre  1834 e 1890. Foi publicada sob numerosas formas e extratos ; muitas vezes as reedições foram escritas sob o título de  "Nouvelles Suites à Buffon...".

Suites à Buffon
Enciclopédias da França